D913 (Hauts-de-Seine), een departementale weg in het Franse departement Hauts-de-Seine
 D913 (Hérault), een departementale weg in het Franse departement Hérault
 D913 (Manche), een departementale weg in het Franse departement Manche